Il singolare del torneo di tennis TD Waterhouse Cup 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Lleyton Hewitt che ha battuto in finale Luis Horna 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Assente
  Lleyton Hewitt (campione)
 Assente
  Paradorn Srichaphan (semifinali)
  Juan Ignacio Chela (quarti di finale)

 Mario Ančić (primo turno)
 Joachim Johansson (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Luis Horna (finale)
 Jürgen Melzer (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

TD Waterhouse Cup 2004
ATP Tour 2004